Kevin Kauber estonski nogometaš, * 23. marec 1995, Talin. Kevin je mladinski reprezentant Estonije,ki igra na poziciji napadalca. Od konca avgusta 2014 je član novomeške Krke.

Klubska kariera

Sklici

Zunanje povezave 
 

Estonski nogometaši
Nogometaši NK Krke
Nogometaši NK Tolmina
Nogometaši FC Puume Tallinn
Nogometaši Åboja IFK
Nogometaši TPS Turkuja
Nogometaši FK Jelgave
Nogometaši FC Levadie Tallinn
Nogometaši The New Saintsa
Nogometaši Ekenäsa IF
Nogometaši Paidea Linnameeskond
Nogometaši Pärnu JK Vaprusa